Давид Скленичка (; ) — чешский хоккеист, защитник. Участник чемпионата мира 2018 года в составе сборной Чехии. Играет за клуб КХЛ «Йокерит». Игрок сборной Чехии.

Биография 
Давид Скленичка начал играть за юниорские команды ХК «Кладно» в сезоне 2010/11. В 2015 году дебютировал в Экстралиге за клуб «Шкода Пльзень». Начиная с сезона 2015/16 стал постоянным игроком основы «Шкоды».

В 2017 году впервые был приглашён в сборную Чехии. Всего за сборную сыграл 54 матча, набрал 11 очков (1 шайба и 10 передач), в том числе на чемпионатах мира 2018, 2019 и 2021 годов — 25 игр, 4 очка (0+4).

После чемпионата мира 2018 года перебрался за океан, подписав годичный контракт на сумму $ 925 000 с клубом НХЛ «Монреаль Канадиенс». Свой первый заокеанский сезон Скленичка целиком провёл в АХЛ, играя за команду «Лаваль Рокет». В 1-й половине сезона 2019/2020 Скленичка принял решение вернуться в Европу, 12 декабря подписал контракт с клубом КХЛ «Йокерит».

Достижения 
 Бронзовый призёр Экстралиги 2016

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации
 Статистика на eliteprospects.com
 Статистика на hockeydb.com

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки ХК «Гавличкув-Брод»
Игроки ХК «Клатовы»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Йокерит»
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года